Plurale di asino, nome comune dell'Equus asinus, mammifero della famiglia degli equini;
Asini, comune della Grecia;
Asini, film del 1999 diretto da Antonio Luigi Grimaldi.